Oporów bezeichnet;

 eine Gemeinde in Polen in der Wojewodschaft Łódź, Powiat Kutnowski, siehe Oporów (Powiat Kutnowski)
 einen Ortsteil im Breslauer Stadtbezirk Fabryczna, siehe Oporów (Breslau)